Дрюцково — деревня в Бежецком районе Тверской области, входит в состав Лаптихинского сельского поселения.

География 
Деревня находится на автодороге 28К-0058 Тверь — Устюжна в 9 км на юго-запад от центра поселения деревни Лаптиха и в 21 км на юго-запад от районного центра Бежецка.

История 
В селе существовало две церкви: деревянная Смоленская кладбищенская церковь, возобновленная в 1646 году, и построенная в 1786 году деревянная Богородицерождественская церковь с 3 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Скорыневской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Скорыневского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1954 года — в составе Сырцевского сельсовета, с 2005 года — в составе Лаптихинского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена полуразрушенная деревянная Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1786).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района